Уар:

 Уар — раннехристианский святой.
 Уар (Шмарин) (1880—1938) — епископ Русской православной церкви.